Huit navires de la Royal Navy ont porté ou portent le nom de HMS Renown, trois autres ont été renommés au cours de leurs constructions :
 le , un brûlot de 20 canons, initialement français (Renommée), capturé en 1651 par le , vendu en 1654 ;
 le , un vaisseau de  rang, initialement français (Renommée), capturé en 1747 par le , détruit en 1771 ;
 le , un vaisseau de  rang de 50 canons lancé en 1774, détruit en 1794 ;
 le , un vaisseau de  rang de 74 canons, lancé en 1798, sa construction débute sous le nom HMS Royal Oak, renommée en 1796, détruit en 1835 ;
 le , un vaisseau de  rang de 91 canons, lancé en 1857, vendu à la Prusse en 1870 ;
 le HMS Renown, un cuirassé de la classe Victoria, renommé HMS Victoria en 1887 et lancé un an plus tard ;
 le HMS Renown, un cuirassé de la classe Royal Sovereign, renommé  en 1890, lancé en 1891 ;
 le  un cuirassé de la classe Centurion, lancé en 1895, détruit en 1914 ;
 le HMS Renown aurait dû être un cuirassé de la classe Revenge, renommé HMS Revenge en 1913, lancé en 1915 ;
 le , un croiseur de bataille de la classe Renown lancé en 1916, vendu en 1948 ;
 le  un sous-marin de la classe Resolution lancé en 1967, sorti du service en 1996.

Renown